La competizione del Concorso individuale generale di ginnastica dei Giochi della III Olimpiade si tenne dal 1º al 2 luglio 1904 al Francis Field della Washington University di Saint Louis.
Il Concorso individuale generale comprendeva tre prove di ginnastica, parallele, sbarra e cavallo con maniglie e tre prove di atletica, corsa sulle 100 iarde, salto in lungo e getto del peso. Ogni prova attribuiva un punteggio e al termine delle sei prove la somma dei risultati determinava l'atleta vincente.

Risultato

Collegamenti esterni 
 Gymnastics at the 1904 St. Louis Summer Games: Men's Individual All-Around su Sports-reference.com.

G1